Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2010. održani su 3. listopada. Nakon njih uslijedila je najveća politička kriza u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Daytonskog sporazuma 1995. godine.

Na saveznoj razini problem se ponovio s izborom nelegitimnog hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Željka Komšića. Također, problem se javio kod formiranja Vijeća ministara BiH koje nije bilo uspostavljeno sve do siječnja 2012. U Federaciji BiH također su se pojavili problemi kod uspostave vlasti, da bi na kraju Visoki predstavnik Valentin Inzko nametnuo vlast u ožujku 2011. zaobilazeći volju Hrvata u BiH, što je produbilo krizu u državi. U Republici Srpskoj vlast je uspostavljena bez anomalija.

Predsjedništvo BiH 

U Predsjedništvo BiH izabrani su Bakir Izetbegović iz Stranke demokratske akcije kao bošnjački član, Željko Komšić iz Socijaldemokratske partije BiH kao hrvatski i Nebojša Radmanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kao srpski član.

Za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH kandidirali su se: Bakir Izetbegović ispred SDA; Fahrudin Radončić ispred SBB-a BiH; Haris Silajdžić ispred SBiH-a; Ibrahim Đedović ispred DNZ-a BiH; Mujo Demirović ispred BPS-a Sefer Halilović; Đemal Latić ispred A-SDA; Ibrahim Spahić ispred GDS BiH-a; Izudin Kešetović ispred BOSS-a te neovisna kandidatkinja Aida Jusić.

Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH kandidirali su se: Željko Komšić ispred SDP-a BiH; Borjana Krišto ispred HDZ-a BiH; Martin Raguž ispred Hrvatske koalicije (HDZ 1990 - HSP BiH); Jerko Ivanković Lijanović ispred NSRzB-a te tri neovisna kandidata - Pere Galić, Mile Kutle i Ferdo Galić.

Za srpskog člana Predsjedništva BiH kandidirali su se: Nebojša Radmanović ispred SNSD-a; Mladen Ivanić ispred Koalicije Zajedno za Srpsku (SDS - PDP - SRS dr. V. Š.); Rajko Papović ispred SzDS-a.

Zastupnički dom PS BiH 

Četrdeset i dva zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH bira se iz osam izbornih jedinica, od toga njih pet je na području Federacije BiH, a tri na području Republike Srpske.

Broj osvojenih mandata po strankama

 izravni mandati
 kompenzacijski mandati

Izborni rezultat

Zastupnički dom Parlamenta FBiH 

Devedeset i osam zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH bira se iz 12 izbornih jedinica.

Broj osvojenih mandata po strankama

 izravni mandati
 kompenzacijski mandati

Izborni rezultat

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske 

Za predsjednika Republike Srpske izabran je Milorad Dodik iz SNSD-a s 319 618 (50,52%) glasova. Za potpredsjednika iz bošnjačkog naroda izabran je Enes Suljanković iz SDP-a BiH s 15 425 (2.44%) glasova, a za potpredsjednika iz hrvatskog naroda izabran je Emil Vlajki iz Narodne demokratske stranke s 6101 (0.96%) glasom.

Glasovi unutar nacionalnih skupina

Izvori 

2010